Luo (peuples) est l'ensemble des peuples luo ;
 Luo (peuple) est la branche des peuples luo vivant au Kenya et en Tanzanie ;
 Luo (langue) est la langue parlée par les Luo du Kenya et de Tanzanie ;
 Luo (langue du Cameroun), langue du Cameroun, pratiquement disparue ;
 Luo (洛河) est le nom d'une rivière de Chine située dans les provinces de Shaanxi  et du Henan affluent du Fleuve Jaune.
 Luo est un nom de famille chinois, notamment porté par :
Luo Xi, une nageuse synchronisée,
 Luo Xuejuan, une championne de natation,
 Luo Guanzhong, un écrivain,
Luo Huan, une gymnaste ;
Luo Li, une gymnaste ;
Luo Rui, une gymnaste ;
 Le courant religieux Luo est un courant syncrétiste chinois ;

Homonymie de patronyme
Patronyme chinois